Voici la liste des planètes mineures numérotées de 412001 à 413000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 412001 à 413000

412001-412100

412101-412200

412201-412300

412301-412400

412401-412500

412501-412600

412601-412700

412701-412800

412801-412900

412901-413000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000